John Harwood ist der Name folgender Personen:
* John Harwood (Uhrmacher) (1893–1965), britischer Erfinder und Uhrmacher, Erfinder einer Automatikuhr
 John Harwood (Naturforscher), Professor an der Royal Institution of Great Britain 1826–1829
 John Harwood (Schriftsteller) (* 1946), australischer Schriftsteller
 John Harwood (Journalist) (* 1956), US-amerikanischer Journalist
 John Berwick Harwood (1828–1899), englischer Schriftsteller